Каанде (Kaande) — каменный метеорит-хондрит весом 6000 граммов.

Описание 
Село Каанде, остров Сааремаа, Эстония. Падение 11 мая 1855 года, 15 часов 30 минут.

Любопытные подробности падения метеорита, упавшего 11 мая 1855 года на острове Сааремаа (Эзель) — территории современной Эстонии: «У многих жителей острова существует поверье в явление людям диавола. Чтобы предохранить себя от его мнимых нападений, простолюдины куски аэролита толкли в порошок и глотали его, или носят на груди в виде амулетов. В этом меня не только уверяли на месте, но я сам видел и получил несколько подобных амулетов, хранимых крестьянами и особенно крестьянками». Случаи использования метеоритов в качестве амулетов или в качестве «целебного» средства часто наблюдались при падениях метеоритов во всех странах мира, и ещё недавно можно было с этим столкнуться и в далёких глухих уголках нашей страны.

Литература 
Е.Л. Кринов. Метеориты. М.- Л.: издательство АН СССР, 1948, стр. 220-234.

Ссылки  
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук